Кошаринцы — название населённых пунктов на Украине:
 
 Кошаринцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Кошаринцы — село в Бершадском районе Винницкой области.